Османсько-перські війни — війни між Османською імперією та декількома династіями Ірану. Також — Турецько-перські війни, Турецько-іранські війни.

 1514 Османсько-перська війна (1514) — І Персько-османська війна
 1532–1555 Османсько-перська війна (1532-1555) — ІІ Персько-османська війна
 1578–1590 Османсько-перська війна (1578–1590) — III Персько-османська війна
 1603–1618 Османсько-перська війна (1603–1618) — IV Персько-османська війна
 1623–1639 Османсько-перська війна (1623–1639) — V Персько-османська війна
 1722–1727 Османсько-перська війна (1722–1727) — VI Персько-османська війна
 1730–1735 Османсько-перська війна (1730–1735) — VII Персько-османська війна
 1743–1746 Османсько-перська війна (1743–1746) — VIII Персько-османська війна
 1775–1776 Османсько-перська війна (1775–1776) — IX Персько-османська війна
 1821–1823 Османсько-перська війна (1821–1823) — X Персько-османська війна

Війни Османської імперії
Війни Персії
Історія Кавказу
Геополітичне суперництво
Османсько-перські війни